ORP Orzeł es el nombre de tres submarinos de Polonia:
 ORP Orzeł, líder de su clase, en servicio desde 1939 hasta 1940.
 ORP Orzeł de clase Whiskey, en servicio desde 1962 hasta 1983.
 ORP Orzeł de clase Kilo, en servicio desde 1986.
El nombre del submarino en polaco significa águila.

Nombres de buques de guerra de Polonia